The Lost Battalion – film del 1919 diretto da Burton L. King
 Il battaglione perduto (The Lost Battalion) – film per la televisione del 2001 diretto da Russell Mulcahy